Dürerplatz ist der Name von:

 Dürerplatz (Berlin-Schöneberg), siehe Liste der Plätze in Berlin-Schöneberg
 Dürerplatz (Wiesbaden)